Stanisław Biela (ur. 2 kwietnia 1994) – polski narciarz klasyczny, reprezentant kraju w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich, a następnie szybownik. Drużynowy brązowy medalista zimowej uniwersjady z 2015 i 2017 roku w skokach narciarskich.

Początkowo startował głównie w zawodach kombinacji norweskiej, po sezonie 2011/2012 zadecydował o skoncentrowaniu się na startach w konkursach skoków narciarskich. Karierę skoczka zakończył po sezonie 2017/2018, po czym zaczął uprawiać szybownictwo.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Począwszy od sezonu 2009/2010 Biela startował w zawodach Alpen Cup w kombinacji norweskiej. Najwyżej w tym cyklu sklasyfikowany został na 13. pozycji, w grudniu 2011 w Ramsau am Dachstein. Trzykrotnie (w latach 2010-2012) wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, indywidualnie zajmując w najlepszym występie 17. miejsce. Wystartował też na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 6. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie.

Skoki narciarskie 
W międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich Biela startował jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o zmianie dyscypliny. W styczniu 2011 w Szczyrku zadebiutował w cyklu FIS Cup, zajmując 20. pozycję. W swoim pierwszym pełnym sezonie w skokach Biela regularnie występował w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w swoim drugim starcie, zajmując 28. miejsce na Gornym Gigancie w Ałmaty 9 grudnia 2012. W całym sezonie jeszcze kilkukrotnie zdobywał punkty, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 20. miejscu.

W sezonie 2013/2014 Bieli ani razu nie udało się zdobyć punktów w Pucharze Kontynentalnym. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2013, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce.

W sezonie 2014/2015, po zajęciu miejsca na podium FIS Cup w Szczyrbskim Jeziorze i 15. miejscu w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Wiśle, Biela otrzymał powołanie do grupy krajowej na zawody Pucharu Świata w Polsce. 15 stycznia 2015 w Wiśle zadebiutował w tym cyklu, zajmując 43. miejsce. Trzy dni później w Zakopanem był 48. 25 stycznia w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Planicy zajął 4. pozycję. Wystartował w konkursach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2015. Zajął tam 7. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym wraz z Andrzejem Zapotocznym i Jakubem Kotem zdobył brązowy medal.

Na Zimowej Uniwersjadzie 2017 zajął 14. miejsce indywidualnie, a w drużynie ponownie zdobył brązowy medal, tym razem wraz z Krzysztofem Miętusem i Przemysławem Kantyką.

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w marcu 2018, zajmując 55. i 45. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem.

Szybownictwo 
Szybownictwem zainteresował się w 2015 roku. W pierwszych zawodach w tej dyscyplinie wystartował w lipcu 2018. W kolejnych miesiącach zdobył 3. miejsce na mistrzostwach Polski juniorów oraz złotą Odznakę Szybowcową z dwoma diamentami. Na rok trafił do juniorskiej kadry reprezentacji Polski. 17 grudnia 2019 w Gariep Dam w Południowej Afryce pobił juniorskie rekordy kraju w odległości przelotu deklarowanego po trasie trójkąta (647,3 km) oraz odległości przelotu dowolnego po trasie trójkąta (725,6 km). W 2021 został wicemistrzem Polski w klasie Klub A.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 61.
 sezon 2010/2011: 46.
 sezon 2011/2012: 40.

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich (indywidualnie) 
Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich (indywidualnie) 
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy szybownicy
Urodzeni w 1994
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017